Analiza operacyjna - służy osiągnięciu w krótkim czasie zamierzonego przez organy ścigania celu w postaci np.: zatrzymania sprawcy, zajęcia przedmiotu przestępstwa lub jego konfiskaty itp.

Postępowanie karne